Nederland:
Groenstraat (Noord-Brabant)
Groenstraat (Landgraaf)

België:
Groenstraat (Henegouwen)

Groenstraat is tevens een veel voorkomende straatnaam in Nederland en België.